Shahtoot Dam är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Wardak, i den nordöstra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Shahtoot Dam ligger  meter över havet.

Terrängen runt Shahtoot Dam är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Shahtoot Dam. Runt Shahtoot Dam är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Maydanshakhr,  kilometer sydost om Shahtoot Dam. 

Trakten runt Shahtoot Dam består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Wardak (provins)